Susman Kiselgof (en russe , en yiddish  ; 1878-1939) est un ethnomusicologue et folkloriste russe, d'origine juive.

Entre 1907 et 1915, il a collecté plus de  folkloriques juives et mélodies klezmer dans la Zone de Résidence. Ces mélodies ont été utilisées dans les compositions de Joseph Achron, Lev Pulver et Alexander Kreïn.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Ethnomusicologue
Ethnographe
Musique juive
Klezmer
Naissance en mars 1878
Naissance dans l'oblast de Smolensk
Décès en juin 1939
Décès à Saint-Pétersbourg
Décès à 61 ans